file — команда Unix, предназначенная для определения типа файла.

Использование 

 file [-zL] [-f file] file ...

Ключи 
Предусмотрены следующие опции:
-f file: Считывает из указанного файла список файлов для проверки. 
 -L : Определяет тип файлов, указанных по ссылке.
 -z : Определяет тип файлов, находящихся в сжатых файлах.
 -i : идентифицировать файл предопределённым образом. В Linux и BSD выводится MIME тип файла.

Примечания

См. также 

 Программы UNIX-подобных операционных систем

Ссылки 

 file — страница man

Утилиты Unix